Бенкендорф ():

Фамилия

Бенкендорфы (дворянский род) 
 

 Бенкендорф, Ермолай Павлович (1815—1883) — губернский предводитель дворянства Эстляндской губернии.
 Бенкендорф, Иван Иванович (1720—1775) — генерал-лейтенант, обер-комендант Ревеля.
 
 
 Бенкендорф, Христофор Иванович (1749—1823) — генерал от инфантерии, Рижский военный губернатор.

Другие персоналии 
 
 Бенкендорф, Дмитрий Александрович (1845 — возможно 1917) — русский живописец, график, действительный член Императорской Академии Художеств.
 Бенкендорф, Егор Андреевич (род. 1974) — украинский продюсер.
 Бенкендорф, Сергей Александрович (1909—1989) — театральный режиссёр, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).

Топонимы 
 Бенкендорф () — город на востоке Германии, зем. Мекленбург.
 Бенкендорф — посёлок в Саксония-Анхальт, Германия.
 Бенкендорф — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.